Noordkaap (Noorwegen), het (bijna) noordelijkste punt van Europa
Noordkaap (Nieuw-Zeeland), het Noordelijkste punt in Nieuw-Zeeland
Nordkapp (Nederlands: Noordkaap), een gemeente in de Noorse provincie Troms og Finnmark
Noordkaap (Nederland), het noordelijkste punt van het vasteland van Nederland
Noordkaap (scheepsbaken), een scheepsbaken (kaap) op Terschelling
Noordkaap (band), een Belgische band
Noord-Kaap, een provincie van Zuid-Afrika
Noordkaap (Kampen), een gebouw in Kampen